Barbara Garrick (1965), Amerikaans actrice
 David Garrick (acteur) (1717-1779), Engels acteur
 David Garrick (zanger) (1946-2013), Brits zanger
 Garrick Marchena (1966), Curaçaos beeldend kunstenaar
 Garrick Ohlsson (1948), Amerikaans pianist
 Garrick Porteous (1990), Engels golfer

 Fictief figuur
 Jay Garrick

Achternaam